Huangpu Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangpu Qu (härad i Kina, Shanghai), 
 Huangpu Qu (härad i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar